Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 125-ös, továbbá 125A, 125B, 125Y jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 125-ös busz (Budapest)
 125B busz (Budapest)
 125-ös busz (Budapest, 1970–1976)megszűnt
 125A busz (Budapest, 1970–1973)megszűnt
 125-ös busz (Budapest, 1985–1990)megszűnt
 125-ös busz (Budapest, 2001–2007)megszűnt

 125-ös busz (Debrecen)
 125Y busz (Debrecen)

 125-ös busz (Miskolc)megszűnt